Miejscowości w Polsce:
 Mątowy Małe
 Mątowy Wielkie